Condominium steht für:

 englisch Condominium für Eigentumswohnung
 Kondominium bzw. Kondominat, als gemeinschaftlich ausgeübte Herrschaft mehrerer Herrschaftsträger über ein Gebiet

Siehe auch: